Power line communication
 Productlevenscyclus
 Programmable logic controller
 Public limited company, de Britse of Ierse versie van een naamloze vennootschap
 Fosfolipase C

Politiek
 Palestijnse Wetgevende Raad, het parlement van Palestina
 Parti Libéral Chrétien, een extreemrechtse Belgische partij